ASAT son unas siglas que pueden designar:
 a la enzima Aspartato aminotransferasa;
 al tipo de arma espacial llamado Arma antisatélite.